Résultats détaillés du championnat de France de tennis 1891 de tennis.

Faits marquants 
 Le tournoi est amateur, et c'est la  du tournoi, qui deviendra par la suite Roland-Garros.
 Le simple est remporté par le Britannique H. Briggs, qui participait à la suite d'un pari. Il est le seul joueur étranger à avoir remporté le championnat de France amateur international de tennis avant que le tournoi ne soit ouvert à tous les étrangers, licenciés ou non dans un club français, en 1925 et appelé Roland-Garros à partir de 1928.
 La compétition se joue sur gazon en une seule journée avec seulement cinq joueurs en simple.
 Le double est remporté par les Français B. Desjoyau et T. Legrand.
 Il n'y a pas encore de tableau féminin.

Palmarès

Simple messieurs

Tableau

Double messieurs

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France

Navigation 

1891
France
Sport en France en 1891